Spuhl steht für

 Sonja Spuhl (* 1977), deutsche Synchronsprecherin
 Spuhl (Einheit), ein Stück- und Zählmaß

Siehe auch:
 Spool